Habakuk ist ein Vorname biblischer Herkunft und bezeichnet:

 den biblischen Propheten und die ihm zugeschriebene Schrift, siehe Habakuk
 ein selbsternannter grönländischer Prophet (1755–1798), siehe Habakuk-Bewegung
 den sagenhaften Räuberhauptmann Habakuk Schmauch
 einen Beinamen des persischen Arztes und christlichen Märtyrers Abachum († 268/270), 
 einen Beinamen des Astronomen und Mathematikers Paul Guldin (1577–1643), 
 den Clown Habakuk, verkörpert von Arminio Rothstein (1927–1994)
 ein Kunstwerk von Max Ernst, 1934
 eine deutsche Gospel-Pop-Band, siehe Habakuk (Band), 
 ein Jugendrechtsprojekt der Caritas in Stuttgart, Habakuk e.V., 
 das Pseudonym des Wiener Journalisten und Autors Otto Fielhauer (1929–1994) für seine Kolumne in der Kronen-Zeitung
 den fiktiven Professor Habakuk Tibatong aus dem Kinderbuch Urmel aus dem Eis

Siehe auch:
 Projekt Habbakuk (oder Habakkuk), britisches Projekt für einen Flugzeugträger aus Eis